Кузьмичёва — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Кузьмичёва, Екатерина Ивановна (род. 1955) — российский политик, депутат Государственной думы.
 
 Кузьмичёва, Павла Александровна (1904—1980) — Герой Социалистического Труда. Кузьмичева, Регина Ивановна (род. 1956) — русская советская балерина. Заслуженная артистка РСФСР.
 См. также